Kjell Jansson kan avse:

Kjell Jansson (skådespelare), (1933–1978), en svensk skådespelare
Kjell Jansson (ämbetsman), (1949–),  en tidigare svensk generaldirektör och socialdemokratisk statssekreterare
Kjell Jansson (musiker), (1950–), en svensk kompositör och jazzmusiker
Kjell Jansson (politiker) (född 1959), moderat politiker, sedan 2005 kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun, sedan 2018 riksdagsledamot